Петкович (Petković) — прізвище у південнослов'янських народів.

Відомі носії:

 Андреа Петкович (1987) — німецька тенісистка сербсько-боснійського походження
 Антоніо Петкович (1987) — хорватський ватерполіст
 Владимир Петкович (1963) — швейцарсько-боснійський футболіст хорватського походження
 Воїслав Петкович (1918—1944) — югославський футболіст
 Деян Петкович (1972) — сербський футболіст
 Душан Петкович (1974) — югославський та сербський футболіст
 Душан Петкович (1903—1979) — югославський футболіст, нападник
 Ігор Петкович (1983) — сербський футболіст
 Ілія Петкович (1945) — югославський футболіст
 Марія Петкович (1892—1966) — блаженна римо-католицької церкви
 Мілівой Петкович (1949) — військовий діяч боснійських хорватів
 Момир Петкович (1953) — югославський борець греко-римського стилю і тренер
 Радомир Петкович (1986) — сербський борець греко-римського стилю і реслер